Földrajzi hely
Tula, olasz település Szardínián, Sassari megyében
Tula, város Oroszországban
Tula, a toltékok egykori fővárosa, romváros a mai Mexikó területén
Tula, folyó Mexikó Hidalgo államában

 Egyéb
Tal Ben Ari (Tula), énekesnő
8985 Tula, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida.